Metriacanthosauridae é uma família de dinossauros terópodes que viveram do Jurássico médio ao Cretáceo inferior.

Características 
Sinapomorfias que separam os metriacantossaurídeos de outros alossauróides:

 Um ramo anterior curto ou ausente da maxila (também encontrado em carcarodontossaurídeos e piatnitzkyssaurídeos).

 O láteroesfenoide articula-se na região frontal e pós-orbitária.

 Um esquamosal sem constrição do fenestral temporais inferior (também encontrado em megalossauróides).

 Uma flange no esquamosal cobrindo a cabeça quadrada lateralmente.

 Um sulco longitudinal bem definido na lateral do dentário abrigando uma fileira de forames neurovasculares.

 Lâmina espinoposto-zigapofisária ampla e bem desenvolvida no eixo.

 Um manus mais curto que o antebraço.

 Espinhas neurais sub-retangulares e semelhantes a folhas das vértebras caudais médias.

 Um manus sem dígito V ou as falanges do dígito IV (também encontrado em neovenatorídeos).

 Uma seção transversal em forma de coração dos eixos médios emparelhados do ílio (também encontrado em celofisídeos).

 Extremidade distal fundida do ísquio (também encontrada em neovenatorídeos e tetanuranos basais).

Sinapomorfias que metriacantosaurines possuem entre os demais metriacantossaurídeos:

 A borda anteroventral da fenestra antorbital maxilar sendo demarcada por uma crista elevada (também encontrada em Eoraptor, celofisídeos, Masiakasaurus , Marshosaurus e Compsognathus).

 Uma quilha ventral pronunciada nas vértebras dorsais anteriores (também encontrada em Condorraptor, Piatnitzkysaurus, Carcharodontosaurus e outros megalossaurianos).

 Uma margem posterior reta do processo pós-acetabular ilíaco.

 O ângulo entre os eixos longos da diáfise púbica e a bota sendo inferior a 60 graus.

 Uma haste isquiática curvada ventralmente (também encontrada em celofisídeos, Eustreptospondylus, Afrovenator, Megalosaurus e Compsognathus).

 Uma crista fibular bulbosa na tíbia (também encontrada no Sinosaurus).

Classificação 
Inicialmente, o paleontólogo Paul Sereno definiu a Sinraptoridae, em 2005, como sendo um clado contendo Sinraptor dongi e todas as espécies mais aparentadas com Sinraptor do que com Allosaurus fragilis, Carcharodontosaurus ou pardal. Entretanto, Carrano et al. (2012) disseram que o nome Metriacanthosauridae tinha prioridade sobre o nome Sinraptoridae.

O cladograma abaixo segue Carrano et al. (2012).

Allosauroidea
Famílias de dinossauros